Менара — многозначный термин:

 Менара — кибуц в Северном округе Израиля.
 Менара — парк города Марракеш в Марокко.
 Марракеш-Менара — международный аэропорт в городе Марракеш в Марокко.